Бизин — многозначное понятие.

Носители имени 
 Бизин (также Базин, Безин; ум. ок. 507 года) — король тюрингов (ранее 459 — ок. 507), основатель королевства Тюрингия.

Носители фамилии 
 Бизин, Виктор Петрович (1954—2017) — доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

См. также 
 Бизино — село в Тобольском районе Тюменской области России